Дроздов Алексей Тарасович (12.02.1832 г. — † 07.12.1899 г.) — благочинный 3-го благочиннического округа Зарайского уезда, Рязанской губернии. Учитель, Наставник, Настоятель, Священник, Законоучитель, Протоиерей, Благочинный.

Инициатор строительства и первый Настоятель церкви Казанской иконы Божией матери с селе Алпатье, Зарайского уезда, Рязанской губернии. В настоящее время церковь располагается на территории Луховицкого района Московской области.
Будучи священником и учителем, Алексей Тарасьевич проводил большую просветительскую работу в селе и округе, за что пользовался большим уважением местных жителей.

Родился в семье Пономаря Соборной Успенской церкви города Егорьевска Тараса Тихоновича Попова/Дроздова и Александры Федотьевны — дочери Диакона церкви Николая Чудотворца в селе Горки, Егорьевского уезда, Рязанской губернии, Федота Ефимовича и Екатерины Алексеевны. Внучатый двоюродный племянник Архиепископа Афанасия Дроздова (по материнской линии).

Алексей Тарасович отец Дроздова Михаила Алексеевича, кандидата богословия, Директора народных училищ Санкт-Петербургской губернии; Дроздова Петра Алексеевича — Священника церкви Александра Невского в г. Егорьевск; Дроздова Дмитрия Алексеевича, делопроизводителя Рязанского Отделения Крестьянского Поземельного Банка.
Дед писателя  Александра Михайловича Дроздова. Дядя (по материнской линии) Профессора Киевской Духовной Академии Николая Михайловича Дроздова.

 Биография 

 Семья 

Супруга Алексея Тарасовича — Анна Яковлевна (урождённая Смирнова/Любческая) родилась в 1841 г. в семье Якова Федуловича Смирнова — Пономаря церкви в селе Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии.

Их дети:

Михаил Алексеевич Дроздов — род. 27.10.1860г., д. Алпатье — † 20.04.1940 г.?, г. Дзержинский, Моск. обл.

Мария Алексеевна Дроздова — род. 28.06.1863г., д. Алпатье — † 07.12.1865 г., д. Алпатье

Сергей Алексеевич Дроздов — род. 08.09.1867г., с. Алпатье — † 29.04.1913г., с. Алпатье

Мария Алексеевна Дроздова (замужем Русанова) — род. 11.01.1869г., с. Алпатье. Супруга Алексея Петровича Русанова - Священника церквей в с. погост Дощатый, Зарайского у. и с. Никулич, Рязанского уезда.

Пётр Алексеевич Дроздов — род. 09.06.1871г., с. Алпатье — † 08.03.1828 г., Егорьевск. С открытия состоял Священником в храме Александра-Невского в г. Егорьевск

Владимир Алексеевич Дроздов — род. 17.09.1873г., с. Алпатье. Состоял учителем церковноприходской школы в селе Курово

Николай Алексеевич Дроздов — род. 03.05.1875г., с. Алпатье — † 01.09.1875г., с. Алпатье

Дмитрий Алексеевич Дроздов — род. 06.09.1876г., с. Алпатье. в 1897г. окончил курс Рязанской духовной Семинарии. На 1898 г. состоял учителем церковноприходской школы в д. Лужки, прихода села Булыгино, Зарайского уезда. На 1905г. исполнял должность Секретаря Канцелярии Рязанского Епархиального Архиерея.

Александр Алексеевич Дроздов — род. 23.02.1879г., с. Алпатье — † 03.04.1944 г.

Серафима Алексеевна Дроздова — род. 17.07.1881г., с. Алпатье — † 25.02.1884 г.

Ольга Алексеевна Дроздова (замужем Цветаева) — род. 02.07.1883г., с. Алпатье — † 29.12.1972 г., с. Перво, Касимовского района, Рязанской области

 Некролог 

 

Фрагмент Некролога*, публиковавшегося частями в Рязанских епархиальных ведомостях — в № 8, 9-10, 11 1900 года.:

"Седьмого декабря 1899 года скончался один из старейших священноцерковнослужителей в 3-м благочинническом округе, Зарайского уезда, протоиерей села Алпатья и благочинный Алек­сей Тарасович Дроздов….
Сын пономаря соборной г. Егорьевска церкви, почивший о. протоиерей родился в 1832 году. В раннем детстве лишившись отца и матери, почивший рос и воспитывался круглым сиротой среди бедности и всевозможных невзгод. Единственной опорой осиротевшей семьи (9 человек детей) был старший брат о. протоиерея, еще юношей поступивший на место умершего отца — пономаря и с отеческой любовью относился к своим братьям и сёстрам. Впечатления раннего сиротства так глубоко запали в душу о. протоиерея, что до последних дней жизни своей он любил со всеми деталями вспоминать свое невеселое детство и затем свою училищную и семинарскую учебу, любил рассказывать о своих путешествиях per pedes apostolorum, без копейки в кармане, из Егорьевска в Рязань в училище и семинарию и обратно на каникулярное время. Слушая бывало рассказы об этих путешествиях, полных опасностей (особенно в весенний разлив воды и по дорогам среди тогдашних громадных лесов), а также о суровой бурсацкой дисциплинѣ, о плохом питании, мы понимали, откуда питомцы старой дореформенной духовной школы набирались силы воли, характера, терпеливого отношения ко всем житейским невзгодам и до­вольству в жизни немногим. Очевидно, в этой суровой школе круглого сиротства, в этом положении бурсака-казеннокошника и почивший воспитал в себе выносливость, терпение, непри­тязательность, воздержанность, любовь к труду, с какими ка­чествами он потом и вступил на путь самостоятельной жизни. Наши беллетристы, духовного происхождения, сами прошедшие дореформенную духовную учебную школу, в своих воспоминаниях о ней любят сгущать краски, рисуя строй жизни этой школы в самых мрачных красках. Но замечательно, покойный, о. протоиерей в своих частых воспоминаниях о школьной жизни любил говорить по преимуществу о светлых сто­ронах своей учебы, с благодарностью вспоминал о своих профессорах, особенно об инспекторе, протоиерее Ильдомском. Даже тяжелая материальная сторона старинной семинарской жиз­ ни не оставила в нем ни какого злобного чувства. Любя расспрашивать современных семинаристов об их житии-бытии, покойный с присущим ему добродушием замечал обыкновенно: «нет, с нами было не то, нас не баловали и не нежили».

Пройден, наконец, долгий и трудный путь училищного и семинарского образования. Окончив в 1856 г. полный курс наук в Рязанской духовной Семинарии, Алексей Тарасович, с утверждения Рязанского Архиепископа Смарагда, поступает на должность учителя в Алпатьевское сельское училище, откры­тое незадолго пред тем Палатой Государственных Имуществ (крестьяне деревни Алпатьевой числились государственниками). Раньше в этом училище обучали детей священники соседнего села Курова. Разумеется, при священниках—учителях, отры­ваемых от учительства требоисправлениями, дело обучения не могло идти так успешно, как при новом учителе А. Т., со всем жаром юности отдавшемся народо-просветительной дея­тельности. Число учащихся, с его поступлением в школу, с 30 сразу возросло до 100 и более. Целое десятилетие с неосла­бевающей энергией трудился А. Т. в школ и приобрёл за это время горячие симпатии к себе местного населения и вни­мание начальства. Последнее, ревизуя через своих чиновников Алпатьевское училище, поощряло, труды молодого учителя и денежными наградами, и выражениями благодарности, устными и письменными. Письменные благодарности от Министра Госу­дарственных Имуществ почивший до самой смерти своей хра­нил в рамках за стеклом. Ими он дорожил, как вещест­венным и приятным напоминанием о давно минувшей молодой поре своей одушевлённой деятельности. Дело народного образование увлекало его и в течение всей его жизни, как увидим ниже, осталось самым близким и дорогим для его сердца. Между прочим, А. Т. обратил внимание на полнейшее отсут­ствие грамотности среди женского населения. Признавая всю поль­зу грамоты для девочек, как будущих матерей семейства, А. Т. обращается в Палату Государственных Имуществ с ходатайством о разрешении открыть ему совместно с женой (покойный был женат на дочери пономоря села Любичи, Зарайского уезда, и в своей жене нашел любящую, деятельную и верную подругу своей многотрудной жизни) школу для крестьян­ских девочек. Разрешение, разумеется, дано было с полней­шей готовностью. Охотно предложила Палата и вознаграждение жене А. Т. за ея труды по обучению, совместно с мужем, де­вочек. Обучение девочек было делом небывалым в деревне Алпатьеве и пришлось по душе крестьянам. Молодые супруги — педагогики сделались любимцами всей деревни. Училищное начальство продолжало поощрять денежными наградами совместную педагогическую работу супругов.
 
Вскоре, затем, А. Тарасовичу открылся новый более широкий круг деятельности, и с этого времени жизнь почившего течет неразрывно с общественно-приходской жизнью с. Алпатьева. Излагать с этого времени событие жизни почившего — это зна­чит излагать историю общественной и приходской жизни всего с. Алпатьева. Деревня Алпатьево принадлежала к приходу села Долгомостья, от которого отстоит на разстоянии пяти верст. Пред самым селом протекает река Меча, в весенний раз­ лив совсем разобщающая Алпатьево от Долгомостья. Даль­ность расстояния от приходского храма, неудобства сообщения с селом в весеннее время (нередко Алпатьевцам приходилось и во время Пасхи лишаться утешения быть за богослужением) дали повод Алпатьевцам подумать об устройстве у себя своего храма. Вместе с тем всем хотелось иметь у себя духовным пастырем своего уважаемого учителя А. Т. И вот, в 1865 г. представители Алпатьевского общества уполномочивают своего учителя ходатайствовать пред кем следует об отделении д. Алпатьевой в самостоятельный приход, о разрешении построить храм и о рукоположении во священника к этому храму его же, учи­теля А. Т. Последний с приговором сельского общества о вы­шеизложенном отправляется в Рязанскую духовную Консисторию, ищет содействие со стороны Палаты Государственных Имуществ и встречает с её стороны самое горячее сочувствие благому делу. Тем не менее, проходит год, а начатое дело об открытии Алпатьевского прихода не получало движения. Тормозилось оно причтом с. Долгомостьева, которому, разумеется, не желательно было выделить из своего прихода … деревню. Наконец, при содействии окружного палатского начальника, в 1866 г. получается желаемое разрешение на устройство храма в д. Алпатьеве с выделением её в самостоятельный приход. Вместе с сим Алпатьевским обществом снова возбуждается пред епархиальным начальством ходатайство о посвящении в сан священника ко вновь открываемому храму их учителя А. Т. Дроздова. Скорейшему осуществлению этого ходатайства содействовал бывший министр народного просвещение и Обер-Прокурор Св. Синода, граф Д. А. Толстой, наезжавший в свою вотчину в селе Бакине (соседнем с Алпатьевом). К нему-то и явились уполномоченные от Алпатьевских крестьян вместе с своим учителем с упомянутым ходатайством. Граф принял крестьян и учителя Дроздова благосклонно, приказав последнему на сле­дующий же день приехать в Рязань, где и сам он обещал быть. В Рязани граф Д. А. Толстой, получивший пред тем от Палаты прекрасный отзыв об А. Т. Дроздове, еще лю­безнее принял его. Благодаря высокому вниманию графа, А. Т. при первом же архиерейском служении в Рязанском кафед­ральном соборе Преосвященным Иринархом рукоположен был во священника к Казанской церкви села Алпатьева. И в последующее время граф Д. А. Толстой отмечал молодого и деятельного священника о. Дроздова своим вниманием. Бла­годаря этому вниманию, о. Дроздов открыл потом в с. Алпатьеве два образцовых министерских училища — мужское и женское, которые и до сего времени существуют, прочно обос­нованные материально. И потом, при постройке каменного хра­ма в с. Алпатьеве, покойный, при личных посещениях Его Высокопревосходительства, неизменно встречал в нем своего высокого покровителя и доброжелателя. Не удивительно, поэто­му, что почивший о. протоиерей во всю жизнь свою любил вспо­минать о своем сановном доброжелателе и питал к нему са­мые искренние чувства признательности и глубокого, благодарного уважения…

 Предки, братья и сёстры 

Отец Алексея — Тарас Тихонович Попов (род. 18.02.1800 г., Егорьевск — † 12.01.1843 г., Егорьевск). Пономарь Соборной церкви Святого Великомученика Георгия в городе Егорьевске, а после строительства в 1839 г. новой Соборной церкви — Белого собора — служил там Пономарём же.
Мать — Александра Федотьевна (род. 03.04.1804 г., с. Горки — † 20.03.1837 г., Егорьевск). Родилась в семье Диакона церкви Николая Чудотворца в селе Горки, Егорьевского уезда, Ряз. губ., Федота Ефимовича и Екатерины Алексеевны - двоюродной сестры Архиепископа Афанасия Дроздова - в миру Александра Васильевича.

Братья и сёстры:

Анна Тарасьевна Попова — род. 24.11.1820 г. Егорьевск — † 1889 или 83г.;

Марья Тарасьевна Попова — род. 1821 г. Егорьевск — † 20.07.1826 г.;

Дмитрий Тарасьевич Дроздов — род. 13.02.1824 г. Егорьевск — † 18.06.1886г.;

Татьяна Тарасьевна — род. 15.01.1826 г. Егорьевск;

Дарья Тарасьевна — род. 08.03.1827 г. Егорьевск;

Гавриил Тарасьевич Дроздов — род. 23.03.1829 г. Егорьевск — † 08.01.1867 г. Егорьевск (служил Пономарём Соборной церкви г. Егорьевска. Женат на Домне Михайловне Троицкой - родной сестре Михаила Михайловича Троицкого-Донебина);

Александра Тарасьевна (замужем Правдолюбова) — род. 03.03.1830 г. Егорьевск (супруга Петра Фёдоровича Правдолюбова, Бронницкий уезд)

Василий Тарасьевич — род. 1833 г. Егорьевск;

Георгий Тарасьевич — род. 1834 г. Егорьевск — † 08.09.1835 г.

Дед Алексея — Тихон Алексеевич Попов 
(род. 1764 г., с. Дьяконово, Венёвской округи, Коломенского уезда, сын Священника. Скончался </small> 1810 г.) — Диакон Соборной церкви Святого Великомученика Георгия в г. Егорьевск

Бабушка — Акилина Мефодиевна (род. 1773 г. Егорьевск — † 16.12.1819 г.) — дочь Священника Соборной церкви Святого Великомученика Георгия в г. Егорьевск.Венчались в период 1789—1790.''

Их дети:

Ефимия Тихоновна — род. 04.07.1790 г. Егорьевск — † 22.08.1808 г. (от горячки);

Василий Тихонович Попов — род. 19.04.1792 г. Егорьевск — † 15.07.1793;

Варвара Тихоновна (замужем Егорьевская) — род. 28.11.1793 г. Егорьевск; (супруга Дьякона церкви в с. Спасс-Леоновщина, Егорьевского у., Карпа Фёдоровича Егорьевского)

Акилина Тихоновна (Попова) — род. 07.06.1795 г. Егорьевск;

Тарасий Тихонович Попов — род. 18.02.1800 г. Егорьевск — † 12.01.1843 г.;

Феодосий Тихонович Попов — род. 01.01.1802 г. — † 05.12.1805 г. Егорьевск;

Иван Тихонович Попов — род. 25.05.1803 г. Егорьевск (с 1822 г. служил в уездном суде в г. Богородск и на 1835 г. являлся Губернским Регистратором, далее неизвестно, возможно, в Москве)

Филипп Тихонович Попов — род. 05.11.1805 г. Егорьевск;

Андрей Тихонович Попов — род. 27.06.1807 г. Егорьевск — † 04.12.1852 г., Москва. (с 1822 г. канцелярский служащий, позднее Губернский секретарь в г. Москва);

Дарья Тихоновна Попова (замужем Тарабукина) — род. 14.03.1798 г. Егорьевск

Источники 
ГАРО (Государственный архив Рязанской области):
 Ведомость о церквях 1850 г. ф. 627 оп. 240 д. 1
 Ведомость о церквях 1882 г. ф. 627 оп. 240 д. 23
 Ведомость о церквях 1898 г. ф. 627 оп. 240 д. 38

Рязанские епархиальные ведомости:
 № 8 от 15.04.1900 г.,
 № 9-10 от 1-15.05.1900 г.,
 № 11 от 01.06.1900 г.
 Выпуск от 01.02.1867 г.
 Выпуск от 15.09.1871 г.
 Выпуск от июля 1897 г.

Генеалогическое исследование рода Поповых/Дроздовых. https://forum.vgd.ru/6529/136730/
Религиозные деятели